Division III i fotboll 1981 var 1981 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om fyra platser i division II 1982. Eftersom division II skulle minskas från 28 lag 1981 till 24 lag 1982 gjordes kvalspelet om. I en första kvalomgång spelade de tolv seriesegrarna mot lag 10-11 från de två division II-serierna. Segrarna från den första kvalomgången gick vidare till en andra kvalomgång, vars segrare var kvalificerad för division II 1982.

Serier

Norra Norrland

N1: Sammanslagning inför säsongen av Piteå IF och Storfors AIK.

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

N1: IF Saab och BK Derby sammanslogs efter säsongen i Derby/Saab FF. Vakansen som därmed uppstod i division III fylldes av Lindås BK.

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Omgång 1 

|}

Omgång 2 

|}
IFK Västerås och IFK Malmö kvarstår i division II, Degerfors IF och Jönköpings Södra IF nedflyttas till division III 1982.
Myresjö IF och IK Oddevold uppflyttas till division II 1982.

Källor
Tabeller säsongen 1981

Fotboll i Sverige 1981
1981
Fotbollssäsongen 1981